A CBC - Central Brasileira de Comercialização é uma plataforma online destinada a comerciantes e produtores rurais de todos portes, permitindo que negociem commodities e insumos agrícolas entre si. E empresa aposta que a comercialização digital no setor agro será um grande diferencial para os comerciantes que buscam comercializar com mais agilidade, segurança e eficiência. A CBC Agronegócios conta com mais de 500 produtos cadastrados na plataforma e mais de 4.000 empresas. A plataforma foi estruturada pela CMA, empresa multinacional de soluções de alta tecnologia aplicadas aos mercados financeiros e de commodities, educacionais, telecomunicações e data center.

A Empresa
A CBC Agronegócios foi fundada por Francisco Lavor, que atua há 35 anos no segmento agro com a União Corretora, uma das mais respeitadas do setor, e é também um dos pioneiros no mercado de biodiesel e leilão de energia. O conselho da CBC Agronegócios também é composto por Sérgio Barroso, o primeiro presidente brasileiro da Cargill, multinacional processadora de alimentos. A empresa hoje conta com milhares de empresas cadastradas, sendo a grande maioria produtores rurais. Dentre os produtos comercializados, o principal mercado é o de grãos: milho, soja e farelos são os grandes carros chefes da empresa, mas há diversos outros mercados com forte presença na plataforma, como a indústria química, pecuária, maquínas e equipamentos, e alimentícia.

A CBC Agronegócios também conta com diversos parceiros, como o Canal Rural. O Canal Rural é uma emissora de televisão e uma plataforma de comuniação especializada em Agronegócio no Brasil, cujo foco principal é a cobertura e oferta de serviços informativos sobre agricultura e pecuária. Além de TV segmentada, a marca realiza leilões, fóruns temáticos, notícias e educação para o agronegócio

A Brasil Fretes é um marketplace de logística. Uma startup do grupo econômico da CBC Agronegócios, que apresenta sinergia e complementaridade com o perfil dos clientes da CBC Agronegócios, pois o frete faz parte das operações das empresas do mercado agro.

A Biofílica, empresa focada na gestão e conservação de florestas, trabalha com Compensação de Reserva Legal e desenvolve Projetos de Conservação Amazônica (REDD+). A CBC Agronegócios e a Biofílica acreditam na preservação ambiental e procuram comunicar a importância da regularização para produtores rurais e empresas. Juntas, buscam atentar todos a uma comercialização e produção sustentável.

A Plataforma
A plataforma da CBC Agronegócios é um ambiente onde os comerciantes podem negociar seus insumos entre si. Ela funciona como um marketplace, disponibilizando apenas o espaço e não sendo responsável pelas transações. Dentro da plataforma, o comerciante pode anunciar se está comprando ou vendendo um produto e, automaticamente, todas as empresas e produtores rurais com interesse nesse produto recebem notificações sobre a nova oferta. Quando uma parte se interessar pela oferta, ela pode aceitar a proposta ou renegociar, como já funciona no mercado agro tradicional. Quando as partes chegam a um acordo, elas fecham o negócio, gerando automaticamente um contrato e todo o histórico de conversa e interações que elas tiveram. É uma maneira do produtor se sentir seguro e ter documentado aquilo concordado pela parte.

A empresa pode inserir o preço de seu produto, a quantidade, o local de entrega ou retirada e quaisquer outras informações que julgar ser importante para a negociação. Há também a opção de filtrar as ofertas por Estado, Produto e outros para facilitar e agilizar o processo de comercialização.

A empresa também quebra a barreira de se comercializar cobrando comissão. Para utilizar a plataforma, é preciso fazer um cadastro gratuito e, após um tempo determinado de uso, será cobrado uma mensalidade para continuar comercializando. A empresa defende que, em um período de crise como o Brasil está passando, a comissão é um grande custo para as empresas, e que este é um dos seus grandes diferenciais. Outro ponto defendido é que a plataforma expande o mercado dos comerciantes, pois com a plataforma é possível se conectar com outros produtores além daqueles que já era hábito se comercializar.

A plataforma também tem um espaço destinado aos corretores do mercado agro chamada de Sala do Corretor, onde o corretor pode alugar uma sala e apenas incluir as partes que está intermediando para conversarem entre si.

Ligações externas
 
 

!Portal:Economia e negócios/Artigos relacionados
!Portal:Economia e negócios/Artigos relacionados sobre empresas
Empresas‎
Startups
Empresas de São Paulo (cidade)‎
Empresas fundadas em 2012
Fundações em São Paulo em 2012